

Arte 
 Penguin – album del 1973 dei Fleetwood Mac
 Pinguino (Penguin) – personaggio dei fumetti DC Comics

Editoria 
 Penguin Random House – gruppo editoriale anglo-tedesco-statunitense
 Penguin Books – casa editrice dipendente da tale gruppo
 Penguin – libro per bambini di Polly Dunbar

Geografia 
 Penguin – località dell'Australia
 Penguin River – fiume dell'Antartide

Altro 
 Penguin Football Club – squadra australiana di football australiano
 Penguin Software – casa di sviluppo software statunitense

Pagine correlate 
 Penguins